El Imparcial puede referirse a:
 El Imparcial (1821-1822), periódico de Madrid, España.
 El Imparcial (1867-1933), periódico de Madrid, sucesor del anterior, fundado por Eduardo Gasset.
 El Imparcial (1918-1973) (2016- actualmente), periódico desaparecido publicado en la ciudad puertorriqueña de San Juan, pero reabierto en la versión digital.
 El Imparcial (1922-1985), periódico desaparecido publicado en Ciudad de Guatemala.
 El Imparcial, periódico publicado en la ciudad mexicana de Oaxaca.
 El Imparcial (1937-), periódico publicado en el estado mexicano de Sonora.
 El Imparcial (1977-1980), periódico desaparecido publicado en la ciudad española de Madrid, fundado por Emilio Romero.
 El Imparcial (1986-), periódico publicado en la ciudad estadounidense de Chicago.
 El Imparcial (2008-), diario digital español fundado en 2008 por Luis María Anson.